Ruotbert ist der Name folgender Personen:

 Rudbert (auch Robert, Rodbert, Rotbert, Ruodbert), von 1042 bis 1063 Bischof von Münster 
 Ruprecht (Mainz) (auch Ruotbert, Ruitbert, Rothbert, Robert, Rubbert; † 975), von 970 bis 975 Erzbischof von Mainz
 Ruotbert von Trier († 956), von 931 bis 956 Erzbischof von Trier